Успенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область 
 Успенское сельское поселение — входит в Нехаевский район.

Краснодарский край 
 Успенское сельское поселение — входит в Белоглинский район.
 Успенское сельское поселение — входит в Успенский район.

Московская область 
 Сельское поселение Успенское — входит в Одинцовский район.
 Сельское поселение Успенское — входит в Серебряно-Прудский район.

Новгородская область 
 Успенское сельское поселение — входит в Чудовский район.

Орловская область 
 Успенское сельское поселение — входит в Должанский район.
 Успенское сельское поселение — входит в Краснозоренский район.

Рязанская область 
 Успенское сельское поселение — входит в Скопинский район.

Тверская область 
 Сельское поселение «Успенское» — входит в Ржевский район.

Тюменская область 
 Успенское сельское поселение — входит в Тюменский район.